Irmschler lautet der Familienname folgender Personen:

 Konrad Irmschler (* 1940), ehemaliger deutscher Radrennfahrer
 Paula Irmschler (* 1989), Journalistin und Autorin